O IF Urædd é um clube esportivo da Noruega fundado em 1880. Desde 8 de dezembro de 1993, possui departamentos independentes para o futebol, handebol, luta, esqui, ginástica, basquetebol, atletismo e patinação de velocidade. Sua sede fica localizada em Porsgrunn.

Ligações externas
 Página oficial do IF Urædd

Clubes de futebol fundados em 1880
Clubes de futebol da Noruega